Ondrej ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Ondrej (* 1965), deutsche bildende Künstlerin
 Vlado Ondrej (* 1962), slowakischer bildender Künstler